Кі́ровська (до 1952 року Іслам-Терек) — вантажно-пасажирська залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці на розгалуженні лінії Джанкой — Владиславівка. 

Розташована в селищі міського типу Кіровське Кіровського району Автономної Республіки Крим між станціями Новофедорівка (14 км) та Владиславівка (14 км). 

Станом на початок 2012 року на станції зупиняються потяги далекого сполучення та місцеві поїзди. Станом на березень 2017 р. зупиняються лише приміські поїзди.

Джерела

Примітки 

Залізничні станції Криму
Транспорт Кіровського
Засновані в Україні 1892